A National Basketball Association 2017–18-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 72. szezonja volt. A döntőben az előző szezonhoz hasonlóan a Golden State Warriors és a Cleveland Cavaliers csapatai mérkőztek meg. A címvédő Golden State söpréssel, 4-0-s összesítéssel nyerte meg története hatodik bajnoki címét. A döntő MVP-je az előző szezonhoz hasonlóan Kevin Durant lett.

Alapszakasz 

Az alapszakaszban mindegyik csapat 82 mérkőzést játszott.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak van hazai pálya előnyük.

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
2017 a kosárlabdában
2018 az NBA-ben